

Patronymes 
 Achinoam Nini, chanteuse israëlo-américaine
 Giacomo Filippo Nini, cardinal italien  
 Jean-Baptiste Nini, sculpteur italien
 Marianna Barbieri-Nini, cantatrice italienne

Toponymes 
 Oued Nini, commune de la wilaya d'Oum El-Bouaghi en Algérie
 Nini (Ghana), un affluent de l'Ankobra.

Autres 
 Niní, série télévisée argentine diffusée en 2009-2010
 Nini, téléfilm français réalisé par Myriam Touzé en 1997
 Ni-ni, formulation politique
 Nini peau d'chien, chanson d'Aristide Bruant (1895)
 Nini Patalo : bande dessinée et dessin animé

Homonymie de patronyme